|}
Die Bahnstrecke Kalmar–Berga ist eine 77 km lange Eisenbahnstrecke in Schweden. Sie ist heute Teil der Stångådalsbanan.

Geschichte 
Ihr Bau wurde von der am 1. Oktober 1891 gegründeten Bahnbaugesellschaft Föreningen för Kalmar läns östra järnvägs byggand durchgeführt. Die Konzession für den Bau der Strecke wurde am 16. September 1892 erteilt.

Diese Konzession wurde der am 6. August 1895 gegründeten Kalmar läns östra järnvägsaktiebolag übertragen, die nach dem Bau den Betrieb der Strecke übernahm. Baubeginn der in Spurweite 891 mm (Schmalspur) ausgeführten Strecke war am 24. März 1896. Am 4. Dezember 1897 wurde die Strecke für den Personen- und Güterverkehr als Kalmar–Berga Järnväg (KBJ) in Betrieb genommen.

Übergang an Statens Järnvägar 
Im Rahmen der Allgemeinen Eisenbahnverstaatlichung in Schweden kaufte der schwedische Staat 1940 die Bahnstrecke Kalmar–Berga sowie die Mönsterås nya Järnvägsaktiebolag und übertrug sie den Statens Järnvägar, die Kalmar läns östra järnvägsaktiebolag wurde aufgelöst.

Betrieb und Umspurung 
Der Personenverkehr auf der gesamten Strecke wurde 1967 eingestellt. 1973 wurde der Streckenabschnitt zwischen Sandbäckshult und Kalmar auf Normalspur umgebaut. Heute ist die Bahn gänzlich auf Normalspur umgebaut.

Weblinks 
 Geschichte der Kalmar-Berga Järnväg (schwedisch)

Einzelnachweise 

Spurweite 891 mm
Spurweite 1435 mm
Bahnstrecke in Kalmar län